Lašva est un toponyme qui peut désigner :
la Lašva, une rivière de Bosnie-Herzégovine, affluent gauche de la Bosna ;
Lašva, un village de Bosnie-Herzégovine situé sur le territoire de la Ville de Zenica, dans le canton de Zenica-Doboj et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine.